

Patronyme 
Nazarov (masculin ; ) ou Nazarova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alexandra Nazarova (1940-2019), actrice russe
 Anatoli Nazarov (1876-1918), ataman des cosaques du Don
 Andreï Nazarov (1974-), joueur professionnel de hockey sur glace russe
 Anna Nazarova (1986-), athlète russe, spécialiste du saut en longueur
 Dilshod Nazarov (1982-), athlète tadjik, spécialiste du lancer du marteau
 Dmitri Nazarov (1957-), acteur soviétique et russe
 Édouard Nazarov (1941-2016), cinéaste d'animation russe
 Irina Nazarova (1957-), athlète soviétique, spécialiste du 4x400 mètres, médaille d'or aux Jeux olympiques de 1980
Klavdia Nazarova (1920-1942), partisane soviétique
Margarita Nazarova (1926-2005), dompteuse de fauves soviétique
 Mikhail Nazarov (1994-), sauteur à ski russe
 
 
 Youri Nazarov (1937-), acteur soviétique et russe

Voir aussi 
 Nazarovo, ville russe du kraï de Krasnoïarsk

Patronyme russe